Жуэ-ле-Тур () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент коммуны — Эндр и Луара. Входит в состав кантонов Северный Жуэ-ле-Тур и Южный Жуэ-ле-Тур. Округ коммуны — Тур.

Код INSEE коммуны 37122.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к юго-западу от Парижа, в 115 км юго-западнее Орлеана, в 6 км к юго-западу от Тура.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 35 839 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 23 621 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 16805 были экономически активными, 6816 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 16 805 активных работали 14 776 человек (7595 мужчин и 7181 женщина), безработных было 2029 (883 мужчины и 1146 женщин). Среди 6816 неактивных 2763 человека были учениками или студентами, 2261 — пенсионерами, 1792 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Хехинген (Германия, с 1973)
  Килмарнок (Шотландия, с 1989)
  Санта-Мария-да-Фейра (Португалия, с 1989)
  Читта-ди-Кастелло (Италия, с 1991)
  Огре (Латвия, с 2005)

Известные представители 

 Амель Бент — французская певица алжирского происхождения.
 Стефан Дальма — действующий французский футболист. Полузащитник ФК Сошо.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны